

Geografia
 Pim – fiume della Siberia occidentale

Sigle 
 Parallel inference machine – modello di supercomputer teorizzato dal progetto giapponese dei Fifth Generation Computer System ("computer di quinta generazione")
 Partnership in International Management
 Personal information manager – software con funzioni simili a quelli di una tradizionale agenda
 Platform-independent model – modello indipendente dalla piattaforma, utilizzato in ingegneria del software 
 Premio italiano della musica – competizione di musica leggera italiana
 Protocol Independent Multicast – famiglia di protocolli di routing multicast

Codici 
 PIM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pine Mountain Harris (Stati Uniti)
 pim – codice ISO 639-3 della lingua powhatan

Onomastica
 Pim – diminutivo olandese del nome proprio Guglielmo

Unità di misura 

 Pim – antica unità di massa ebraica

Pagine di disambiguazione